Johanna van Évreux (1310 - Brie-Comte-Robert, 4 maart 1371) was van 1325 tot 1328 koningin-gemalin van Frankrijk en Navarra. Ze behoorde tot het huis Évreux.

Levensloop
Johanna was een dochter van graaf Lodewijk van Évreux, een zoon van koning Filips III van Frankrijk, en diens echtgenote Margaretha, dochter van graaf Filips van Artesië. 

Op 5 juli 1324 huwde ze met haar neef in eerste lijn, koning Karel IV van Frankrijk. Wegens de nauwe bloedverwantschap tussen Johanna en Karel moest paus Johannes XII dispensatie voor het huwelijk geven. Johanna was de derde echtgenote van Karel en werd door het huwelijk koningin-gemalin van Frankrijk en Navarra. Het echtpaar kreeg drie dochters:
 Johanna (1326-1327)
 Maria (1327-1341)
 Blanche (1328-1382), huwde in 1345 met hertog Filips van Orléans, zoon van koning Filips VI van Frankrijk.

Omdat Karel en Johanna er niet in slaagden om een mannelijke erfgenaam te produceren, stierf met de dood van Karel IV in 1328 de directe mannelijke lijn van het huis Capet uit. Vervolgens werd een neef van Karel, graaf Filips van Valois, onder de naam Filips VI de nieuwe koning van Frankrijk.  

Na het overlijden van haar echtgenoot trok Johanna zich terug in het kasteel van Brie-Comte-Robert, waar ze in maart 1371 stierf. Ze werd bijgezet in de Kathedraal van Saint-Denis. Johanna liet twee opmerkelijke bezittingen na: een Getijdenboek dat bewaard wordt in het Metropolitan Museum of Art in New York en een standbeeld van Maagd en Kind dat bewaard wordt in het Louvre.

Voorouders 

Huis Évreux
Partner van de koning van Frankrijk
Partner van de koning van Navarra
Persoon in de 14e eeuw